85-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту прошёл в голландском Лимбурге в 2012 году. Он стартовал 16 сентября командными гонками, а завершился 23 сентября групповой гонкой у мужчин. Традиционно в рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет, а также среди юниоров обоих полов. Впервые после восемнадцатилетнего перерыва в программу чемпионата была включена командная гонка на время у женщин и мужчин. Отличием этой гонки от остальных стало то, что участники выступали за свои профессиональные команды, а не в составе национальных сборных.

Программа чемпионата 
Время местное (UTC+2).

Результаты

Медальный зачёт 

Медали за командную гонку включены в зачёт страны, в которой она зарегистрирована UCI.

Примечания

Ссылки
Официальный сайт

2012
2012 год в велоспорте